Лига на конференциите 2022/23 е 2-ото издание на третия по сила турнир в Европа. Финалът на турнира ще се играе на 25 май 2023 г. на Фортуна Арена в Прага (Чехия). Победителят в турнира се класира за груповата фаза на следващото издание на Лига Европа. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 14 юни 2022 г. Първите срещи са на 7 юли 2022 г., а реваншите – на 14 юли 2022 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и основен. В шампионския поток се състезават 13 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2022/23. В основния поток се включват 60 отбора, както и 30-те победителя от първия квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 15 юни 2022 г. Първите срещи са на 21 юли 2022 г., а реваншите – на 28 юли 2022 г.

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват девет нови отбора в основния поток.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 18 юли 2022 г. Първите срещи са на 4 август 2022 г., а реваншите – на 11 август 2022 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 2 август 2022 г. Първите мачове са на 18 август 2022 г., а реваншите – на 25 август 2022 г. В този кръг се включват пет нови отбора, както и отпадналите отбори от третия квалификационен кръг на Лига Европа 2022/23.

Групова фаза 
Жребият се проведе в Истанбул (Турция) на 26 август 2022 г. 32-та отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 8 септември, 15 септември, 6 октомври, 13 октомври, 27 октомври и 3 ноември 2022 г. Победителите от всяка група се класират за елиминационната фаза, докато завършилите на второ място ще играят в предварителния елиминационен кръг срещу осемте отбора, завършили на трето място в груповата фаза на Лига Европа 2022/23. Завършилите на четвърто място в групите отпадат от турнира.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Предварителен елиминационен кръг 
Завършилите на второ място се срещат в този кръг с 8-те отбора, завършили на 3-то място в групите на Лига Европа 2022/23. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият се тегли на 7 ноември 2022 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 16 февруари 2023 г., а реваншите – на 23 февруари 2023 г.

Осминафинал 
Във фазата на осминафиналите се срещат победителите в груповата фаза срещу победителите от предварителния елиминационен кръг. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият ще се тегли на 24 февруари 2023 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 9 март 2023 г., а реваншите – на 16 март 2023 г.

Четвъртфинал 
Жребият се тегли на 17 март 2023 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 13 и 20 април 2023 г.

Полуфинал 
Жребият се тегли на 17 март 2023 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 11 и 18 май 2023 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2022/23
 Лига Европа 2022/23

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2022/23 във футбола
Лига на конференциите